Андрей Георгиевич Еленевский (15 июня 1928, Москва — 24 августа 2010, там же) — советский и российский ботаник, педагог, специалист в области систематики высших растений, флористики, флорогенетики, ботанической географии и охраны природы. Доктор биологических наук (1976), профессор (1978).

Биография 
Родился 15 июня 1928 года в Москве. Сын Георгия Сергеевича Еленевского.

В 1947 году поступил на биолого-почвенный факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1952 году. Дипломная работа была посвящена изучению горных лугов Южной Осетии. В 1953—1956 годах работал старшим лаборантом в Ботаническом саду МГУ, в 1956—2010 годах — на кафедре ботаники (заведующий в 1987—2007 годах) биолого-химического факультета Московского педагогического государственного университета. 

Во время экспедиции в Армению собрал огромный гербарий, который анализировал в течение 10 лет. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Флора Зангезура и некоторые вопросы истории флоры Закавказья". 

В 1975 году защитил докторскую диссертацию на тему "Систематика и география вероник СССР и прилежащих стран".

Научный руководитель 4 докторских (А. С. Зернов, В. И. Радыгина, В. П. Викторов, Ю. И. Буланый) и 16 кандидатских диссертаций.

В его честь названы , ,

Научные работы 
Монографии:
 
 
 
 
 А.Г. Еленевский, В.И. Радыгина. Определитель сосудистых растений Орловской области. —  Орёл: Труд, 1996. — 202 с. 

Учебники и учебные пособия:

Литература

Ссылки 
 Кафедра ботаники Московского педагогического государственного университета
 Гербарий Московского педагогического государственного университета

Примечания 

Учёные по алфавиту
Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Ботаники XX века
Ботаники России
Ботаники XXI века
Педагоги России
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Доктора биологических наук
Преподаватели МПГУ
Авторы учебников по биологии